Pommern steht für:

 Pommern, eine Landschaft an der Südküste der Ostsee
 Pomoranen, eine westslawische Bevölkerungsgruppe
 Pommern (Mosel), eine Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 Pommern (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 das historische Herzogtum Pommern sowie verschiedene Teilherzogtümer
 die von 1816 bis 1945 bestehende preußische Provinz Pommern
 die polnische Woiwodschaft Pommern

Pommern ist der Name folgender Schiffe:

 Schulschiff Pommern, Segelschulschiff des Deutschen Schulschiff-Vereins
 Pommern (Schiff, 1903), ein 1903 gebauter Windjammer
 SMS Pommern, ein Linienschiff der Kaiserlichen Marine
 Pommern (Schiff, 1913), ein Frachtschiff des Norddeutschen Lloyd
 Pommern (Schiff, 1939), ein Minenschiff der Kriegsmarine
 Pommern (1996), ein Containerschiff, siehe Warnow CV 2600

Pommern ist der Nachname folgender Personen:
 Christoph von Pommern, Propst der Kollegiatstifte in Stettin, Greifswald und Güstrow
 Winand Bock von Pommern (1329–1415), Kanoniker und Domherr in Trier

Siehe auch:

 Pomerania